Универсидад (, в переводе — Университет) — имя собственное, этимологически берущее начало от университетских объединений:

Спорт 
 Универсидад — испанский футбольный клуб из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.
 Универсидад Католика — чилийский футбольный клуб из столицы страны Сантьяго.
 Универсидад Католика — эквадорский футбольный клуб из столицы страны Кито.
 Универсидад Сан-Мартин — перуанский футбольный клуб, из города Лима.
 Универсидад Сесар Вальехо — перуанский футбольный клуб из города Трухильо.
 Универсидад де Консепсьон — чилийский футбольный клуб из города Консепсьон.
 Универсидад де Чили — чилийский футбольный клуб из столицы страны Сантьяго

Топоним 
 Универсидад (станция метро, Монтеррей)
 Универсидад (станция метро, Мехико)
 Универсидад (станция метро, Меделин)
 Универсидад (станция метро, Сан-Хуан)

См. также 
 Универсидаде